Florencio Varela puede referirse a:

 Florencio Varela, escritor y periodista argentino;
 Partido de Florencio Varela, división administrativa en la provincia argentina de Buenos Aires, Argentina;
 Florencio Varela, ciudad argentina;
 Estación Florencio Varela, estación ferroviaria en dicha ciudad.